Турнір з боксу в найлегшій вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 16 по 28 серпня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили від 48 до 51 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
 |RD3-score06=23
|RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Жером Тома|FRA|2004|літніх}} |RD3-score07=23
|RD3-team08= |RD3-score08=18
|RD4-team01= |RD4-score01=11
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Юріоркіс Гамбоа|CUB|2004|літніх}} |RD4-score02=20
|RD4-team03= |RD4-score03=18
|RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Жером Тома|FRA|2004|літніх}} |RD4-score04='''23
|RD5-team01=

Посилання 
 Official Olympic Report 
Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004